Баюновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Косихинском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Украинский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1393 человека, в том числе 660 мужчин и 733 женщины.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Косихинского района
Сельские поселения Алтайского края